Picpus – quartiere di Parigi
Rue de Picpus – strada di Parigi
Picpus – stazione della metropolitana di Parigi
Cimitero di Picpus – cimitero parigino
Congregazione di Picpus o dei Sacri Cuori – istituto religioso formato da padri e suore
Signé Picpus – titolo originale del romanzo Maigret e la chiromante di Georges Simenon
Picpus – film francese del 1943 diretto da Richard Pottier